Torpa peut faire reference à:

Toponymie 

Torpa est un gros bourg, dans l'état de Jharkhand

 Torpa (Oppland), Norvège

 Torpa (Göteborg), Suède
 Torpa (Närke), Suède
 Torpa (Halland) est une paroisse de Suède
 Torpa est une localité de la commune de Varberg
 Torpa est une localité de la commune de Kristinehamn